MKS Unia Wąbrzeźno - polski klub sportowy założony w 1950 roku w Wąbrzeźnie. Obecnie ma siedem sekcji piłki nożnej mężczyzn (seniorzy grający w Klasa okręgowa, grupa: kujawsko-pomorska I) oraz drużyny młodzieżowe (juniora młodszego, trampkarza, młodzika, orlika, żaka i skrzata).

Stadion 
Mecze domowe Unii Wąbrzeźno odbywają się na Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego. Wymiary boiska wynoszą 105 metrów na 68 metrów. Trybuna kryta znajdująca się przy boisku ma pojemność 790 miejsc siedzących. Na obiekcie znajduje również się:

 Bieżnia poliuretanowa 4 torowa, 400 metrowa,
 Bieżnia poliuretanowa 6 torowa, 100 metrowa,
 Skocznia do skoku wzwyż,
 Skocznia do skoku w dal i trójskoku,
 Skocznia do skoku o tyczce,
 Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem,
 Rzutnia do rzutu oszczepem,
 Rzutnia do pchnięcia kulą

Sukcesy 
 Udział w I rundzie Pucharu Polski w sezonach 1962/63 oraz 1985/86.
 Unia występowała w 13 sezonach III poziomu rozgrywkowego.
 2 miejsce w sezonie 1964/1965 w rozgrywkach III poziomu rozgrywkowego.

Sezon po sezonie

Bibliografia 
 "J. Goksiński, Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1970 roku. Tabele.";
 History of the Polish League,
 90minut.pl
 Encyklopedia Piłkarska Fuji tom 5,7,11,15,17
 "Lech" Rypin (1922-2007) - Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (ukw.edu.pl)

Przypisy 

Kluby piłkarskie w województwie kujawsko-pomorskim
Wąbrzeźno